

Югра (Угра) — найменування в московських джерелах XII—XVII століть земель на Північному Уралі й узбережжі Північного Льодовитого океану від протоки Югорський Шар до гирла річки Таз.
 Югра — частина офіційної назви (і його коротка вжиткова форма) Ханти-Мансійського автономного округу — Югри, Тюменська область
 Югра — присілок, Тарногський район, Вологодська область

 «Югра» — регіональна медіакомпанія в Ханти-Мансійському автономному окрузі — Югрі.
 «Югра» — футбольний клуб з Нижньовартовська.
 «Югра» — хокейний клуб з Ханти-Мансійська.
 «Югра» — следж-хокейний клуб з Ханти-Мансійська.
 «Югра-Самотлор» — чоловічий волейбольний клуб з Нижньовартовська.
 «Югра» — російський комерційний банк.

Див. також 
 Югорський Шар
 Югорський півострів
 Югорський проїзд
 Югорський державний університет
 Газпром-Югра
 Угра (значення)